Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в метании диска являлся Пётр Малаховский из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 64,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 7 августа 2018 года. В сектор вышли 26 участников. По итогам отборочного раунда из борьбы выбыли действующий чемпион Европы Пётр Малаховский и олимпийский чемпион 2016 года Кристоф Хартинг. Оба спортсмена в трёх попытках не смогли совершить ни одного результативного броска.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у мужчин состоялись 8 августа 2018 года. Как и год назад на чемпионате мира, основная борьба за золото развернулась между двумя спортсменами: Андрюсом Гуджюсом из Литвы и Даниэлем Столем из Швеции. И вновь, как и в Лондоне, победителем из этой дуэли вышел Гуджюс. Литовец лидировал с первой попытки, в четвёртом круге соревнований Столь обошёл его (68,23 м), однако последнее слово осталось за действующим чемпионом мира — 68,46 м в заключительном броске. Первую медаль чемпионатов Европы в метании диска в истории Австрии завоевал Лукас Вайсхайдингер, ставший третьим.

Чемпионат Европы в Берлине стал последним официальным стартом для двух титулованных метателей диска. 2 сентября 2018 года состоялся заключительный турнир в карьере олимпийского чемпиона 2012 года и трёхкратного чемпиона мира Роберта Хартинга, а спустя полторы недели с лёгкой атлетикой попрощался олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира Герд Кантер.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике